W Australii
 Waterloo – geograficzna nazwa dzielnicy, położonej na terenie samorządu lokalnego City of Sydney
Miejscowość w Belgii:
 Waterloo – miejsce słynnej Bitwy pod Waterloo

Miejscowości w Kanadzie:
 Waterloo – miasto w prowincji Ontario, w regionie Waterloo
 Waterloo – miasto w prowincji Quebec, w regionie Montérégie

Miejscowości w Sierra Leone:
 Waterloo – miasto w jednostce administracyjnej Obszar Zachodni

Miejscowości w USA:
 Waterloo – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lauderdale
 Waterloo – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Waterloo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Monroe
 Waterloo – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Waterloo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Waterloo – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas
 Waterloo – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Waterloo – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Waterloo – miejscowość w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Waterloo – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Laurens
 Waterloo – wieś w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
 Waterloo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Waterloo – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Waterloo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Waterloo (ang. Waterloo Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Waterloo (ang. Waterloo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Waterloo (ang. Waterloo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Waterloo (ang. Waterloo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Waterloo (ang. Waterloo Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Waterloo (ang. Waterloo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Waterloo (ang. Waterloo Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Waterloo (ang. Waterloo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Waterloo (ang. Waterloo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson

W Wielkiej Brytanii:
 Waterloo – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Waterloo – podziemna stacja metra w Londynie
 London Waterloo – duży terminal kolejowy w południowym Londynie

Muzyka:
 Waterloo – album zespołu ABBA
 Waterloo – singel zespołu ABBA

Kinematografia"
 Waterloo –  radziecko-włoski film historyczny